sharon – owoc z drzew rodzaju Diospyros
 SHARON – technologia transformacji azotu amonowego do azotynów
 Sharon – polski zespół grunge'owy istniejący w latach 1993 – 1995

Imię:
 Sharon Stone – aktorka amerykańska
 Sharon den Adel – wokalistka Within Temptation

Miejscowości w USA:
 Sharon – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Sharon – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Taliaferro
 Sharon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Sharon – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Sharon – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Sharon – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Sharon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Sharon – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Sharon – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Woodward
 Sharon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Sharon – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
 Sharon – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Weakley
 Sharon – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Sharon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Sharon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Sharon – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Sharon (ang. Sharon Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Sharon (ang. Sharon Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Sharon (ang. Sharon Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Sharon (ang. Sharon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Sharon (ang. Sharon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Sharon (ang. Sharon Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Sharon (ang. Sharon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Sharon (ang. Sharon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth